Okun ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Melvin Okun (1928–1980), US-amerikanischer Ökonom
 Charles Okun (1924–2005), US-amerikanischer Filmproduzent und Regieassistent
 Christian Okun, deutscher Fußballfunktionär
 Edward Okuń (1872–1945),  polnischer Maler 
 Jakow Okun (* 1972), russischer Jazzmusiker
 Lew Borissowitsch Okun (1929–2015), russischer Physiker
 Noam Okun (* 1978), israelischer Tennisspieler
 Volker Okun (* 1948), deutscher Politiker der CDU (Hamburg)